Patinhas, pode referir-se a:

 Tio Patinhas, um personagem da Disney
 Fergus Mac Patinhas, o pai de Tio Patinhas
 Mansão Mc Patinhas, a mansão do Tio Patinhas
 Matilda Mac Patinhas, irmã de Patinhas Mac Patinhas (Tio Patinhas) e Hortênsia Mac Patinhas
 Hortênsia Mac Patinhas, irmã de Patinhas Mac Patinhas (Tio Patinhas) e de Matilda Mac Patinhas
 Castelo Mac Patinhas, um castelo escocês fictício do Universo do Tio Patinhas e serviu como residência à família Patinhas durante 500 anos
 A Saga do Tio Patinhas, uma série de banda desenhada escrita e desenhada por Don Rosa, em 1992
 Caixa-Forte do Tio Patinhas, um local fictício do universo Disney, surgido nas histórias criadas por Carl Barks
 Manual do Tio Patinhas, um livro infanto-juvenil editado pela editora Abril pela primeira vez em Julho de 1972
 Universo do Tio Patinhas, um mundo fictício que abrange diversos acontecimentos, personagens e lugares que aparecem nas história do Tio Patinhas

Desambiguação